Друзья:
 «Друзья» — американский телесериал.
 «Друзья» — советский художественный кинофильм 1938 года.
 «Друзья» — французский художественный фильм 2015 года режиссера Луи Гарреля.
 «Друзья» — российская команда КВН.
 Друзья — самоназвание представителей Религиозного общества Друзей (квакеров).

Friends 
 Friends — четырнадцатый студийный альбом американской рок-группы The Beach Boys, выпущенный в 1968 году.
 Friends — двадцатый студийный альбом американской певицы Дайон Уорвик, выпущенный в 1985 году.
 «Friends» — песня британской рок-группы Led Zeppelin, выпущенная в 1970 году.
 «Friends» — песня американкой певицы Бетт Мидлер, выпущенная в 1973 году.
 «Friends» — песня датской певицы Ауры Дион, выпущенная в 2012 году.
 «Friends» — песня канадского певца Джастина Бибера, выпущенная в 2017 году.
 «Friends» — песня американского диджея Marshmello и британской певицы Энн-Мари, выпущенная в 2018 году.
 Friends Arena — стадион в Стокгольме.

См. также 
 Друг (значения)
 Дружба (значения)
 Друзы — арабский народ, проживающий на территории Израиля, Ливана, Иордании и Сирии.